Тупта́ло — українське прізвище.

Персоналії 
 Данило Туптало (1651—1709) — справжнє ім'я і прізвище Димитрія Ростовського, українського та російського церковного діяча, вченого, письменника і проповідника, богослова, святого Російської православної церкви, митрополита Ростовського і Ярославського.
 Сава Туптало (близько 1600—1703) — макарівський і київський сотник, козацький діяч, благодійник.

Українські прізвища